

Patronyme 
 Pierre Delbet est un chirurgien français, fils d'Ernest
 Eugène Delbet est un médecin français
 Ernest Delbet est un médecin et sociologue français

Autre 
 L'anneau de Delbet est une sorte d'attelle
 La rue Delbet est une rue du  de Paris